Coreau steht für:

 Jared Coreau (* 1991), kanadischer Eishockeytorwart
 Coreaú, Gemeinde in Brasilien

Siehe auch:
 Corot